Horvátország
Okić falu Károlyváros községben, Károlyváros megyében
Okić hegy a Plešivica-hegységben
Okics várrom a Plešivica-hegység azonos nevű magaslatán, Klinča Sela község területén
Novo Selo Okićko falu Klinča Sela községben, Zágráb megyében
Poljanica Okićka falu Klinča Sela községben, Zágráb megyében